Borowska ist der Familienname folgender Personen:

 Chiena Borowska, Wilnaer Kommunistin und jüdische Partisanin in Litauen
 Joanna Borowska-Isser (* 1959), polnisch-österreichische Sängerin (Sopran) und Hochschullehrerin